Damir Burić – pallanuotista croato
 Damir Burić – allenatore di calcio ed ex calciatore croato
 Jasmin Burić – calciatore bosniaco
 Mario Burić – calciatore croato